Mazopherusa prinosi är en ringmaskart som beskrevs av Hay 2002. Mazopherusa prinosi ingår i släktet Mazopherusa och familjen Flabelligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
prinosi